Heinrich Botel ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Botel (Ordensritter) († 1260), deutscher Ordensritter
 Heinrich Botel (Drucker), deutscher Buchdrucker der Renaissance